Dęby vel Demby – polski ród szlachecki

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 12, w tym 6 podstawowych 
 Dęby – przysiółek wsi Niwki Kraszowskie w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Międzybórz
 Dęby – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Dobre 
 Dęby – osada w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Lubycza Królewska 
 Dęby – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Bobrowice 
 Dęby – część wsi Zalesie w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Wartkowice
 Dęby – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Łyse 
 Dęby – przysiółek wsi Kozłowice w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Gorzów Śląski
 Dęby – część wsi Grochowe w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Tuszów Narodowy
 Dęby – przysiółek wsi Otnoga w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Czarna Dąbrówka
 Dęby – część wsi Skorzeszyce w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Górno
 Dęby – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Górowo Iławeckie 
 Dęby – osada leśna w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gminie Tuliszków

Zobacz też 
 Dębe
 Dęby Janiszewskie, Dęby Szlacheckie, Dęby Wolskie